Saint-Jean-le-Rond  peut faire référence à : 
 Saint-Jean-le-Rond est une ancienne église de Gap, transformée en théâtre à la Révolution française et démoli en 1898 ;
 Saint-Jean-le-Rond est un baptistère ou une église de Paris, aujourd'hui détruit ;
 Saint-Jean-le-Rond est un baptistère puis une église d'Auxerre, aujourd'hui détruite.

Références